

Geografia da Itália 
 Cassina Rizzardi — comuna  da província de Como, região Lombardia
 Cassina Valsassina — comuna da província de Lecco, região Lombardia
 Cassina de' Pecchi — comunada província de Milão, região Lombardia

Desambiguações de topônimos